Aspinwall kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Aspinwall (Iowa)
Aspinwall (Pennsylvania)

Daarnaast is Aspinwall de naam die de Colón (Panama) tot 1890 droeg.